Inarwa peut faire référence à :
 Inarwa, un village du district de Dhanusha au Népal ;
 Inarwa, un village du district de Saptari au Népal ;
 Inarwa, un village du district de Siraha au Népal.